

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Mazurki – część wsi Gończyce w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Mazurki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów

Miejscowość na Białorusi 
 Mazurki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Honczary

Zobacz też 
 Mazur
 Mazurek